Meltdown – festiwal muzyczny organizowany co roku (od 1993) w Londynie
 Meltdown – album koncertowy zespołu Massacre (2001)
 „Meltdown” – singel Stromae’a (2014)